Trindmossor (Myurella) är ett släkte av bladmossor som beskrevs av Bruch och Wilhelm Philipp Schimper. Enligt Catalogue of Life ingår Trindmossor i familjen Theliaceae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Plagiotheciaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor